Poa común es el nombre común que puede darse a dos plantas herbáceas diferentes, pero parecidas:

 Poa pratensis, también llamada poa de los prados. 
 Poa palustris, también llamada poa de los pantanos.